Алекса́ндр Самуи́лович Ги́нзбург () — доктор физико-математических наук, заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, участник Комитета советских учёных против атомной угрозы (КСУ), заместитель председателя Российского Пагуошского комитета.

Биография 
Родился и проживает в Москве. В 1966 году окончил МехМат МГУ.

В ИФА РАН начинал с должности стажёра-исследователя, младшего, а затем старшего и, наконец, ведущего научного сотрудника. Как кандидатскую, так и докторскую диссертации посвятил сравнительному анализу атмосфер Земли и Марса. С 2002 года — заведующий Лабораторией математической экологии (в составе Отдела исследования климатических процессов). С 2003 года — заместитель директора по научной работе. Является ответственным секретарём (ответственным редактором) журнала «Известия РАН. Серия „Физика атмосферы и океана“».

C 1970 года — лектор Общества «Знание» России, имеет научно-педагогический стаж более 44 лет. Член правления НКО «Международный гуманитарный общественный фонд „Знание“» им. академика К. В. Фролова.

Генеральный директор некоммерческого негосударственного фонда «Развитие и окружающая среда», руководитель Регионального управляющего комитета (региональный директор) Международной образовательной программы «Лидеры в области окружающей среды и развития» для стран СНГ, член Международного фонда попечителей Московского государственного авиационного технологического университета им. К. Э. Циолковского.

Член Совета директоров и заместитель председателя Научно-технического совета ОАО «НПО „Российский Экологический Союз“».

Принимал активное участие в научных исследованиях по «ядерной зиме», был членом Комитета советских ученых за мир, против угрозы ядерной войны (КСУ), участвовал во встречах международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».

С 1988 года является членом Советского (а с 1992 года — Российского) Пагуошского комитета при Президиуме РАН. Был соавтором Декларации Пагуошского совета «Обеспечить выживание человечества», принятой во время 38-й всемирной Пагуошской конференции (Дагомыс, СССР, 1988). В 1995 году вошел в состав Президиума Российского комитета. В 2005 году Президиумом РАН был утвержден ответственным секретарем Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 50-летию Манифеста Рассела — Эйнштейна. Постоянный участник международных и региональных программ Пагуошского движения учёных. С 2009 года — заместитель председателя Российского Пагуошского комитета. Член Бюро Международной общественной организации «Федерация мира и согласия».

С 2008 года — член Общественного совета города Москвы: заместитель председателя Комиссии по культурной, информационной и градостроительной политике, член Комиссии по улучшению качества жизни москвичей. Член Экологического консультативного совета при мэре Москвы. Член Общественного совета при мэре Москвы по проблемам градостроительства и архитектурно-художественного облика города.

Член Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ (секция № 5: «Экологическая политика»).
Председатель экспертного совета журнала «Экоград. Московский экологический журнал».

Автор ряда научных и научно-популярных трудов, изданных на многих языках.

Примечания

Ссылки 
 
 ИФА им. Обухова РАН: Доктор физ.-мат. наук А. С. Гинзбург (общие сведения)
 Российский Пагуошский комитет при Президиуме РАН: Заместители председателя комитета: А. С. Гинзбург (биографическая справка)
 Общество «Знание» России, Федеральная лекторская группа: Гинзбург А. С. (биография лектора)
 ОАО «НПО „Российский Экологический Союз“»: Гинзбург А. С. (член Совета директоров и Научно-технического совета)
 Общественный совет города Москвы: Гинзбург А. С. (в составе членов и комиссий Совета)
 РусПортал:ПЕРСОНЫ:ЛИЧНЫЕ СТРАНИЦЫ: Гинзбург Александр Самуилович (биографическая справка)
 
 
 

Физики России
Климатологи России
Экологи России
Экологи СССР
Члены Российского Пагуошского комитета
Сотрудники ИФА РАН
Почётные доктора вузов России
Преподаватели вузов Москвы